Svetovni pokal v alpskem smučanju 1974 je osma sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 6. decembrom 1973 in 10. marcem 1974. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Annemarie Pröll in Piero Gros.

Koledar

Moški

Ženske

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1974
1974 v športu